Мировая лига водного поло среди мужчин 2003 — 2-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 27 июня по 29 июня, а суперфинал с 22 августа по 24 августа в городе Нью-Йорк(США). Победителем турнира стала сборная Венгрии.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B

Квалификационный турнир 
Квалификационный турнир проходил с 27 июня по 29 июня 2003 года.

Группа А 
 Матчи группы проходили в городе  Сан-Паулу, (Бразилия)

Группа В 
 Матчи группы проходили в городе  Будапешт, (Бразилия)

Суперфинал

1/4 финала

1/2 финала

Финалы

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2003 год в водном поло